Pojem pionýr (anglicky pioneer) má několik významů:

 inovátor – průkopník v některé oblasti myšlení či vědění
 sapér – pěšák připravující cestu a stavební podmínky vojsku, příslušník ženijního vojska
 kolonista – pionýrský osadník, obyvatel kolonie

organizace
 Pionýrské hnutí
 Všesvazová pionýrská organizace V. I. Lenina – sovětská mládežnická organizace, vzor československého Pionýra
 Pionýrská organizace Československého svazu mládeže – československá mládežnická organizace z let 1949–1968
 Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže – československá mládežnická organizace z let 1970–1990
 Pionýr (Česko) – občanské sdružení dětí, mládeže a dospělých vzniklé přeměnou PO SSM
 Pionýr (časopis) – český časopis pro mládež

výrobky, vozidla
 Pionýr (loď) – loď, kterou Dopravní podnik města Brna provozoval v letech 1950–2008 v rámci lodní dopravy na Brněnské přehradě
 Pionýr (kolo) – značka dětského jízdní kola tovární značky Velamos.
 Pionýr (fotoaparát) – československá značka fotoaparátu
 Pionýr (motocykl) – značka malého motocyklu
 Pionýr (námořní loď) – československá námořní loď provozovaná v letech 1960–1969
 Pionýr (svěrák) – instalatérský svěrák na trubky se skládacím stojanem
 Program Pioneer – americký program vesmírných sond z let 1958–78 zaměřený na planetární průzkum
 Pioneer 10 – americká vesmírná sonda
 Pioneer 11 – americká vesmírná sonda
 Pioneer (elektronika) – značka spotřební elektroniky 

biologie
 pionýrský druh – biologický druh osidlující nové stanoviště

Související články 
 Pionýři fotografické techniky